Fargoa dux är en snäckart som först beskrevs av Dall och Bartsch 1906.  Fargoa dux ingår i släktet Fargoa och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dux